

Letteratura, teatro e cinema 
 Spettri – opera teatrale del 1881 del drammaturgo norvegese Henrik Ibsen
 Spettri (Ghosts) – film del 1915 diretto da George Nichols e John Emerson
 Gli spettri – film del 1918 diretto da AG Caldiera
 Spettri – sceneggiato televisivo italiano del 1954
 Spettri – film del 1987 di Marcello Avallone
 Spettri – (The Uncanny), libro thriller dello scrittore Andrew Klavan

Personaggi immaginari 
 Spettri – specie aliena immaginaria dell'universo di Star Trek
 Spettri – razza della saga Ciclo dell'eredità di Christopher Paolini
 Spettri o Specter – personaggi dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
 Spettri – creature del mondo magico della trilogia Queste oscure materie scritta da Philip Pullman

Musica
 Spettri – band italiana progressive

Pagine correlate 
 Spettro